Pekat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pekat, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 
 Kelurahan Pekat, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar